Sepīdān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall-e Beyẕā, ort, Fars, 
 Shahrestān-e Sepīdān, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar